Offizier (lateinisch officiarius ‚Inhaber‘, ‚Verwalter‘ eines  ‚Amtes‘) steht für:

 Offizier, kommandierender Soldat
 Offizier (Ordenskunde), Ordensstufe
 Offizier der Heilsarmee, hauptamtlicher Mitarbeiter der Heilsarmee
 Nautischer Offizier, Seemann in der Handelsschifffahrt
 Offizier, Schachfigur, siehe Schachfigur #Tauschwert

Officer steht für:
 Chief Officer (Wirtschaft), Führungskraft in der Wirtschaft
 Commanding Officer, Kommandant einer militärischen Einheit oder Einrichtung, siehe Kommandeur #Angelsächsische Streitkräfte
 Executive Officer, Stellvertreter des Kommandanten

Siehe auch:
 Erster Offizier